The Stoker – film del 1932 diretto da Chester M. Franklin
The Stoker – film del 1937 diretto da Leslie Pearce
Kochegar (o The Stoker) – film del 2010 diretto da Aleksey Balabanov